Miejscowości w USA:
 Pittston – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Pittston – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Pittston (ang. Pittston Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Pittston (ang. Pittston Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne